Warrington är en enhetskommun i Cheshire, England. Distriktet har 202 228 invånare (2011).

Civil parishes 
 Appleton, Birchwood, Burtonwood and Westbrook, Croft, Cuerdley, Culcheth and Glazebury, Grappenhall and Thelwall, Great Sankey, Hatton, Lymm, Penketh, Poulton-with-Fearnhead, Rixton-with-Glazebrook, Stockton Heath, Stretton, Walton, Winwick och Woolston.

Referenser 

Englands enhetskommuner
Cheshire
Warrington